Sabijnse maagdenroof, mythische gebeurtenis na de stichting van Rome
 Sabijnse maagdenroof (Giambologna), beeldhouwwerk in Florence
 Fontein van de Sabijnse Maagdenroof in Napels, kopie van voorgaande
De roof van de Sabijnse maagden (Rubens),  schilderij van Peter Paul Rubens
 Sabijnse maagdenroof (Poussin), schilderij van Nicolas Poussin
De Sabijnse maagdenroof (Picasso), schilderij van Pablo Picasso (1962)
 Sabijnsche-maagdenroof, gedicht van Louis Couperus
 Sabijnse maagdenroof (film), Italiaanse film van Ugo Falena (1910)